Bahnhof Gronau bezeichnet:

 Bahnhof Gronau (Westf)
 Bahnhof Bergisch Gladbach (Gronau)